Brodrick är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 St John Brodrick, 1:e earl av Midleton (1856–1942), brittisk politiker 
 

Engelska efternamn